El Rincón – comune della provincia di Herrera, in  Panama
 El Rincón – comune della provincia di Veraguas, in  Panama